В одиночному розряді тенісного турніру Singapore Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Наоко Савамацу здобула титул, у фіналі перемігши Флоренсію Лабат 7–5, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Наоко Савамацу (переможниця)
  Патті Фендік (2-ге коло)
 Відсутня
  Флоренсія Лабат (фінал)

 Мередіт Макґрат (1-ше коло)
 Лінда Вілд (чвертьфінал)
 Маріанн Вердел (1-ше коло)
 Рейчел Макквіллан (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Singapore Open